Рыбновское городско́е поселе́ние — муниципальное образование в Рыбновском районе Рязанской области Российской Федерации.

Административный центр — город Рыбное.

История 
Рыбновское городское поселение образовано в 2004 году.

Население

Состав городского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Рыбновского района
Городские поселения Рязанской области